Bałtyk – polski autobus produkowany w Koszalinie w latach ok. 1957–1963 przez Zachodnio-Pomorską Spółdzielnię Mechaników Samochodowych w Koszalinie.

W pod koniec lat 50. w Koszalinie rozpoczęto produkcję autobusu na bazie podwozia Stara, później Škody. W 1963 r. zakończono produkcję.

Budowa 
Początkowo pojazdy te posiadały podwozia wraz z silnikami od Stara, a ich nadwozia wyglądały tak, jak Stary N50 (prototyp). Później zaczęto używać podwozi Skody 706RTO z nadwoziem własnego projektu.

Eksploatacja 
Bałtyki były wykorzystywane w różnych miastach w Polsce, jako miejskie i międzymiastowe. 

Autobusy z lat 50.
Autobusy z lat 60.
Koszalin